Santakarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sandakariholmen, öar, Satakunta, 
 Santakarit (ö i Finland), Satakunta, Björneborg, 
 Sandskär (ö i Finland, Satakunta), Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar